L'edizione 1964-1965 della Türkiye 1.Lig vide la vittoria finale del Fenerbahçe Istanbul.

Capocannoniere del torneo fu Metin Oktay (Galatasaray Istanbul), con 20 reti.

Classifica finale

Verdetti
Fenerbahçe Istanbul Campione di Turchia 1964-1965.
Fenerbahçe Istanbul ammesso alla Coppa dei Campioni 1965-1966.
Altınorduspor retrocesso in Türkiye 2.Lig.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1964
Calcio nel 1965
Campionato turco di calcio